mast, varkensvoer, oorspronkelijk de oogst van eikels, zie Zomereik#betekenis voor de mens
elektriciteitsmast
hoogspanningsmast
Mast (boom) = den (geslacht)
scheepsmast
vlaggenmast
zendmast
Mega Amp Spherical Tokamak kortweg MAST, een experimentele kernfusiereactor